Сахиб-Атаогуллары (, ) — анатолийский бейлик (эмират) со столицей в Афьонкарахисаре, а также основавшая его и правившая им в период между 1275 и 1341 годами династия.

Бейлик был основан потомками одного из последних визирей Конийского султаната Сахиб-Ата Фахр аль-Дина Али и получил название от его имени. В 1341 году был захвачен соседним бейликом Гермиян. На территории бейлика расположены памятники архитектуры, построенные ещё в период его существования.

Предыстория 
Конийский султанат (Султанат анатолийских сельджуков) находился с 1243 года в вассальной зависимости от монголов. В 1246 году султан Кей-Хосров II был убит. Сначала султанатом при сюзеренитете монголов правили три его сына, а после гибели одного из них — два: Изеддин Кей-Кавус II и Рукнеддин Кылыч-Арслан IV. Каждому из них ильхан Хулагу выделил часть султаната: младший, Кей-Кавус, получил земли западнее реки Галис, а старший, Кылыч-Арслан, — восточнее. В 1260 году Сахиб-Ата Фахреддин Али стал визирем Изеддина II Кей-Кавуса, а визирем Кылыч-Арслана Хулагу назначил его атабека . Ильхан послал войско в Анатолию, утверждая, что Кей-Кавус не уплатил налог. Кей-Кавус, не понимая причин нападения, послал своего визиря Фахреддина Али к своему брату Кылыч-Арслану, чтобы выяснить, в чём проблема, и предотвратить нападение монгольской армии. Согласно  (ум. 1332/33), Перванэ Мюинеддин Сулейман тайно договорился с Фахреддином Али, обещая сохранение должности за измену Кей-Кавусу и «Сахиб Фахреддин Али решил, что лучше быть визирем всей страны, чем быть визирем половины» и изменил интересам султана Иззеддина II Кей-Кавуса. Кей-Кавус проиграл борьбу за господство и в 1262 году укрылся в Константинополе, Кылыч-Арслан стал единолично править Конийским султанатом, а Фахреддин Али при поддержке Перванэ был назначен визирем. Одновременно с назначением ему и его сыновьям, Таджеддину Хусейну (старший) и Нусретеддину Хасану, были пожалованы как икта Карахисар, Бейшехир и Акшехир, что заложило основы княжества Сахиб-Атаогулларов.

История

Образование бейлика 
В 1264 году между султаном Кылыч-Арсланом IV и Перванэ возник конфликт. Султан обвинял визиря в использовании армии государства для личных интересов. В результате Перванэ оговорил султана перед монголами и казнил его. Перванэ хотел устранить Фахреддина Али, в котором он видел своего соперника. Однако в то время старший сын Фахреддина Али, Таджеддин Хусейн, занимал высокий пост. По описанию современника Ибн-Биби, Хусейн «в управлении войском, владении мечом, любви к солдатам, шедрости, накоплении добрых воспоминаний [о себе] был исключением и в высшей степени отличившимся среди остальных предводителей, всех полководцев и высокопоставленных людей государства Рум». Он был женат на дочери Кира Хайи (дяди султана Кей-Кавуса II). Перванэ не мог осуществить свой план, потому что опасался Хусейна. В 1271/72 году посредством интриг и мошенничества Перванэ смог оговорить Хусейна и арестовать его с помощью бейлербеея Хатыроглу Шерефеддина Месуда. После этого он обвинил Фахреддина Али в контакте с Иззеддином II Кей-Кавусом (используя их родство), арестовал его и заключил его в замок . Второй сын Фахреддина Али, Нусретуддин Хасан, был лишён уджа, полученного ранее как икта. Хасан тайно явился к ильхану Абаке-хану и смог убедить его в ложности обвинений в адрес отца. Фахреддин Али был освобождён и помилован в 1272/73 году. В 1275/76 году он вернул себе должность визиря и отдал своим детям в управление и Карахисар, и Ладик с Хоназом. Этим моментом историки датируют создание бейлика.

Восстание Джимри 
В 1277 году в Анатолии против сельджукско-монгольского управления поднялось восстание под руководством Джимри и Караманоглу Мехмета-бея. Сыновья Фахреддина Али, который служил сельджукам и монголам, выступили против восставших. Когда Джимри и Мехмет-бей захватили Конью, Таджеддин Хусейн и Нусретеддин Хасан потратили 50000 дирхамов и набрал солдат среди туркменов племени Гермиян, обосновавшихся по соседству, а затем направились к Конье. Тем временем Джимри, объявивший себя султаном, и его визирь Мехмет-бей выступили к Акшехиру. Когда Хусейн и Хасан услышали, что противник уже у Акшехира, они покинули лагерь у ручья Дегирмен и вечером прибыли в деревню Козагаджи в . Войска встретились у деревни Алтунташ. Караманоглу Мехмет-бей хотел напасть на сыновей Сахиба Фахреддина первым, перейдя ручей, но солдаты Мехмета помешали ему. Таджеддин Хусейн первым пересёк ручей с противоположной стороны и напал на Мехмета-бея. Сражаясь с Мехметом, он упал с лошади и был убит. Часть солдат из племени Гермиян оставила поле боя. Нусретеддин Хасан продолжил сражаться, но тоже был убит. Сахиб-Атаогуллары потерпели тяжёлое поражение, их выжившие солдаты отступили в Карахисар (май 1277). После этой победы Джимри и Мехмет-бей двинулись на Карахисар. Однако, столкнувшись с сопротивлением жителей, в июне 1277 года они вернулись в Конью с большой добычей, захваченной у Алтунташа.

Шемседдин Мехмед 
Вследствие этого поражения семья Сахиб-Ата утратила значительную часть своего влияния. После смерти Таджеддина Хусейна и Нусретеддина Хасана на поле битвы регионом правил внук Сахиб-Аты Шемседдин Мехмед-бей. Гермияногуллары, пользуясь ослаблением семьи Сахиб-Аты, постоянно нападали на её территории. После того, как в 1287 году они разграбили окрестности Бейшехира, сельджукский султан Месуд II при поддержке монголов организовал против них поход и нанёс тяжёлые потери и вернулся в Конью. Гермияногуллары же отступили к Карахисару.

Сахиб-Ата был очень богат и хранил в Карахисаре свои сокровища (до начала XX века город в его честь звали Карахисар-и Сахиб). Для их сохранения визирь создал вакуф и сделал своего внука Шемседдина Мехмеда его попечителем. Мехмед был сыном либо Нусретеддина Хасана, либо, что менее вероятно, сыном дочери Сахиб-Ата (Анонимный Сельджук-наме). В 1287 году Шемседдин Мехмед, правивший в Карахисаре, выступил против Гермиянидов. Однако армия Гермиянидов превосходила его войско численностью. Шемседдин Мехмед был убит в бою с военачальником Гермиянидов по имени Бозкуш Бахадыр. Его могила находится в гробнице Сахиб-Ата в Конье. Узнав о смерти внука, Сахиб-Ата вместе с султаном Месудом II и войском монголов напал на Гермиянидов, нанеся большой урон землям племени Гермиян. Сельджукско-монгольская армия вернулась в Карахисар. После этого 16 ноября 1287 года султан Месуд II прибыл в Конью, поэтому можно утверждать, что рейд произошёл до этой даты. Сахиб-Ата Фахреддин Али прожил недолго после этих событий и умер в 1288 году.

Упадок бейлика 
После смерти Шемседдина Мехмеда управление в Карахисаре перешло к его сыну Нусретеддевле Ахмеду. Во время распада анатолийского государства сельджуков один из жителей бейлика Караманогулларов Халил Бахадыр напал на сельджукскую столицу Конью и разграбил город. Жители Коньи позвали на помощь из Ладика внука Сахиб-Ата, который прибыл со своим войском. Через три дня туркмены из Карамана снова начали атаку. Внук Сахиб-Ата дал им отпор, большинство нападавших было убито. В Конью из Кайсери прибыл брат султана Месуда II. Когда туркмены напали на Бейшехир, внук Сахиб-Ата, брат султана а также Иззеддин Хас Балабан (евнух Сахиб-Ата) выступили их Коньи, отогнали жителей Карамана в местечко Обручук возле замка Арматосун, где убили многих из них. В 1302 году ильхан Газан Хан во второй раз объявил сельджукским султаном Месуда II. Месуд назначил визирем Алаэддина Сани и анатолийским бейлербеем Абушку Нояна. После этого султан Месуд, визирь Алаэддин и Абушка Ноян осадили Карахисар, но, когда город почти пал, пришло известие о смерти Газан-хана (1304). Осада закончилась безрезультатно.

В 1314 году в Анатолию в качестве бейлербея (наместника) прибыл эмир Чобан. Когда он был в Каранбюке (западнее Эрзинджана), к нему явилось несколько беев для принесения клятвы верности. Среди них был и правитель Сахиб-Атаогулларов. Во время правления в бейлике Нусретеддевле Ахмеда анатолийский наместник ильхана  продолжал кампанию против уджей. В 1327 году монгольское войско под руководством эмира Эретны осадило Карахисар, и Ахмед сбежал и укрылся у Якуба Гермиянида. Осада была снята по приказу Тимурташа из-за внутренних конфликтов в государстве Хулагуидов. Во время пребывания у Якуба Ахмед стал его зятем и вассалом. Согласно аль-Умари в 1330 году во владения Ахмеда входили Карахисар и 1000 деревень, а количество солдат приближалось к 4000 всадников. Среди городов, принадлежавших Ахмеду, аль-Умари называл , , Шухут, Барчинлы и Ойнаш. Брат Ахмеда по имени Музафферуддин, вероятно, умер при его жизни в октябре 1333 года. В надписи на Купольной мечети в Карахисаре, датированной 1330/31 годом, говорится, что её построил Нусретюддевле Ахмед. Его имя фигурирует также в надписи от июня-июля 1341 года на Улуджами в том же городе. Однако, согласно той же надписи, городам в это время управлял сын Музаферуддина, Мугисуддин Иса. Ахмед умер после 1341 года, после этого земли Сахиб-Атаогулларов были полностью аннексированы Гермияногулларами. Известно, что сыновья и дочери Музафферуддина были похоронены в Карахисаре в месте, которое называется тюрбе Сахибилер.

Представители семьи 
 Таджеддин Хусейн и Нусретеддин Хасан (1249—1271/72, 1275—1277)
 Шемседдин Мехмед (1277—1287)
 Нусретеддевле Ахмед (1287—1341)
 Мугисуддин Иса (1341)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Анатолийские бейлики
Тюркские династии